Milione – numero naturale
Milione – resoconto dei viaggi di Marco Polo

Pagine correlate
Il milione (disambigua)